Deodatus ist der Name von:
 Deodatus von Ruticinium († 1391), Heiliger der römisch-katholischen Kirche
 Deodatus von St. Dié oder Deodatus von Nevers (* um 590; † nach 680), heiliggesprochener Einsiedler und Bischof

 Deodatus Delmonte (1582–1644), flämischer Architekt, Ingenieur, Astronom und Maler
 Thiddag († 1017), Bischof von Prag

Siehe auch
 Deusdedit
 Deodato